La signora amava le rose (The Subject Was Roses) – dramma di Frank D. Gilroy
 La signora amava le rose (The Subject Was Roses) – film del 1964 diretto da Ulu Grosbard, tratto dal dramma